

Sigle  
 Direct Liquid Introduction – introduzione liquida diretta, interfaccia non ionizzante per la spettrometria di massa in accoppiamento con la cromatografia liquida
 "Donor Lymphocyte Infusion" – infusione di linfociti del donatore dopo trapianto allogenico, utilizzato in caso di recidiva post-trapianto o perdita dell'attecchimento delle cellule staminali CD34+

Codici 
 DLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dalat / Da Lat (Vietnam)

Altro 
 DLI – 551 nel sistema di numerazione romano